Bold (Merseyside), een plaats in het Engelse graafschap Merseyside
 Vet (typografie), een vorm van typografische accentuering, in het Engels bold genoemd.
 Het BOLD-effect, de basis voor functionele MRI